Hammer kan hentyde til flere artikler:
 Hammer – et redskab.
 Hammer (klaver) – en mekanisk del i et klaver.
 Mahlerhammer – et musikinstrument brugt i Mahlers 6. symfoni.
 Hammer (knogle) – en knogle i mellemøret.
 Skorstenshammer – overligger i åben kamin
 Valve Hammer – Baneredigeringsprogram til Half-Life 2.
 hammerkast – en sportsgren
 Hammer Films – et filmselskab

Hammer som efternavn 
 H.J. Hammer – dansk maler
 O. C. Hammer - dansk søofficer
 William Hammer – dansk maler
 Hammer (slægter) – dansk slægt

Hammer som stednavn 
 Hammer (Hedensted Kommune) – en bebyggelse i Hammer Sogn, Hedensted Kommune
 Hammer (Næstved Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Hammer Sogn, Næstved Kommune
 Hammer (Selsø Sogn) – en bebyggelse i Selsø Sogn, Frederikssund Kommune
 Hammer Sogn, et sogn i Aalborg Kommune
 Hammer Bakker, et grønt område nord for Aalborg

Se også 
 Hamar

Tyske efternavne
Erhvervsmæssige efternavne